Jägersdorf ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Jägersdorf, Ortsteil der Gemeinde Schöps im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, Deutschland
 Jägersdorf (Wolfersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wolfersdorf im Landkreis Freising, Bayern, Deutschland
 Jägersdorf, von 1940 bis 1944 der deutsche Name von Diane-Capelle, Départment Moselle, Frankreich
 Jägersdorf. Ort im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Jagarzewo im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jägersdorf, Ort im Kreis Böhmisch Leipa, Sudeten/Böhmen, seit 1945: Lada (Česká Lípa) im Liberecký Kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Groß Jägersdorf
 Jägerdörfel
 Jägerndorf